KSEA est un code qui peut faire référence à :
 le code OACI de l'aéroport international de Seattle-Tacoma, à Seattle, plus grande ville de l'État américain de Washington ;
 un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 , station de radio (107.9 FM) basée à Greenfield, en Californie ;
 , station de radio (92.5 FM) basée à Arvin, en Californie, dont KSEA est l'ancien indicatif ;
 , station de radio (100.7 FM) basée à Seattle, et ayant eu l'indicatif KSEA de 1974 à 1991.

Code
Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports